Лепренс (Le Prince, Leprince) — французская фамилия:

 Лепренс, Жан-Батист (1734—1781) — французский художник.
 Лепренс, Луи (1842 — исчез 1890) — французский изобретатель.
 Лепренс де Бомон, Жанна Мари (1711—1780) — французская педагог и писатель, прабабушка Проспера Мериме.
 Лепренс-Ренге, Грегуар (род. 1987) — французский актёр.
 Лепренс-Ренге, Луи (1901—2000) — французский физик.